Ла Касита има више значења:

 Ла Касита (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Касита (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Касита (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Касита, Корал де Пиједра (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Касита (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Касита (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Касита (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Касита (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Касита (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита, Ранчо Акоста (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Касита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Касита, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Касита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Касита, Ла Лаборсита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Касита (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Касита (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Касита (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Касита (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Касита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Касита (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Касита (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Касита (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Касита (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Касита, Балнеарио (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Касита (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Касита (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Касита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Касита (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Касита (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Касита, Лас Нутријас (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Касита (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Касита (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Касита (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Касита (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Касита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Касита (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Касита (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Касита (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Касита (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Касита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Касита, Анхел Уљоа Родарте (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику